Ulocladium — рід грибів родини Pleosporaceae. Назва вперше опублікована 1851 року.

Класифікація 
До роду Ulocladium відносять 35 видів:

Примітки

Джерела 

 Preuss, C.G.T. 1851. Übersicht untersuchter Pilze, besonders aus der Umgegend von Hoyerswerda. Linnaea. 24:99-153 - P.111

1851 у науці